Aleksandr Sergueïevitch Timiriov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Tioumen en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Il commence le hockey sur glace à l'âge de quatre ans dans le club du Gazovik Tioumen. En 2011, il fait une première apparition avec le Gazovik dans la MHL. Il est sélectionné en troisième position lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2011 par le HK CSKA Moscou.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2010-2011 || Gazovik || MHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Krasnaïa Armia || MHL || 34|| 3|| 4|| 7|| 16|| 13|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2012-2013 || Krasnaïa Armia || MHL || 51|| 18||18|| 36|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || THK Tver || VHL || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Krasnaïa Armia || MHL || 42|| 31|| 21|| 52|| 14|| 22|| 9|| 11|| 20|| 10
|-
| rowspan=2|2014-2015 || Tioumenski Leguion || MHL || 8|| 2|| 4|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Reaktor || MHL || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 8|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
| rowspan=2|2014-2015 || Roubine Tioumen || VHL || 31|| 3|| 2|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Zvezda Tchekhov || VHL || 39|| 12|| 11|| 23|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Zvezda Tchekhov || VHL || 40|| 10|| 9|| 19|| 18|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2017-2018 || Zvezda Tchekhov || VHL || 32|| 11|| 10|| 21|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 11|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Roubine Tioumen || VHL || 6|| 1|| 2|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Lada Togliatti || VHL || 55|| 32|| 29|| 61|| 20|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2019-2020 || Lada Togliatti || VHL || 47|| 26|| 13|| 39|| 6|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2020-2021 || Iougra Khanty-Mansiïsk || VHL || 7|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Dizel Penza || VHL || 32|| 20|| 16|| 36|| 35|| 8|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 2021-2022 || Metallourg Jlobine || Ekstraliga ||  ||

Références 

Naissance en mars 1994
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du CSKA Moscou
Joueur du HK Tver
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Roubine Tioumen
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Dizel Penza